Die Abkürzung NLM bedeutet:

 die National Library of Medicine, die weltgrößte medizinische Bibliothek 
 die Niedersächsische Landesmedienanstalt
 Neues Lausitzisches Magazin
 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

in der Informationstechnik steht NLM für:
 NetWare Loadable Module
 Network Lock Manager (Sun ONC)

NLM